Буковичи  — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Буковичи — деревня, Семеновичский сельсовет, Узденский район, Минская область
 Буковичи — посёлок, Семеновичский сельсовет, Узденский район, Минская область

Россия 
 Буковичи — деревня в Осташковском районе Тверской области.

См. также 
 Буховичи